Фигурное катание на зимней Универсиаде 2011 года — соревнования по фигурному катанию на XXV Всемирной зимней Универсиаде. Прошли в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, в танцах на льду и в синхронном фигурном катании.

Все соревнования были проведены с 1 по 5 февраля 2011 года в Эрзуруме на арене «Erzurum Indoor Ice Skating Rink».

По словам представителя оргкомитета Универсиады, Дурсуна Катката, билеты на соревнования по фигурному катанию были распроданы в первую очередь.

Квалификация 
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2011 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1983 года и 31 декабря1993 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

В отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах к исполнению произвольной программы (танца) допускают всех. В остальном, соревнования проводятся и судятся по правилам Международного союза конькобежцев.

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы 

WD = снялись с соревнований

Синхронное катание 

WD = снялись с соревнований

Расписание 
 1 февраля, вторник
 15:00 — церемония открытия
 15:30 — короткий танец
 18:00 — мужчины, короткая программа
 22:40 — пары, короткая программа
 2 февраля, среда
 16:00 — мужчины, произвольная программа
 22:00 — пары, произвольная программа
 3 февраля, четверг
 15:00 — женщины, короткая программа
 19:45 — произвольный танец
 22:45 — синхронное катание, короткая программа
 4 февраля, пятница
 15:30 — женщины, произвольная программа
 21:00 — синхронное катание, произвольная программа
 5 февраля, суббота 
 16:00 — показательные выступления

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Примечания

Ссылки 
 
 Информация о соревнованиях по фигурному катанию на официальном сайте Универсиады 

2011 год в фигурном катании
2011
Универсиада
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Зимняя Универсиада 2011